Сергей Ловцов:
 Ловцов, Сергей Павлович (1823—1877) — русский учёный, врач, публицист.
 Ловцов, Сергей Петрович (1862 — не позже 1917) — генерал-лейтенант Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.
 Примечания